Trödeln steht für:
 fortwährendes Zögern, siehe Prokrastination
 Treideln, das Ziehen von Schiffen auf Wasserwegen
 Handel mit Altwaren, siehe Schrottsammler
 ein Brettspiel, Remake von Ausbrecher AG